Stelle – plurale di stella, corpo celeste che brilla di luce propria

Cinema 
 Stelle – film di Konrad Wolf del 1959

Editoria 
 Le Stelle – rivista italiana di cultura astronomica

Geografia 
 Stelle – comune tedesco della Bassa Sassonia
 Stelle-Wittenwurth – comune tedesco della Schleswig-Holstein

Letteratura 
 Stelle – corpi celesti nell'universo letterario di Tolkien

Musica 
 Stelle – album di Ron del 1997
 Stelle – live di Ginevra Di Marco del 2013
 Stelle – singolo di Fabri Fibra del 2022
 Stelle – album di Loredana Errore del 2022

Altro 
 Stelle – xilografia di Maurits Cornelis Escher del 1948
 Stelle – album musicale di Gianni Celeste del 1993
 Stelle – tipo di pasta minuta conosciuta anche come stelline

Pagine correlate 
 Stella (disambigua)